AYZ steht für:
 Moskwa (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Zahn's Airport (IATA-Code), geschlossener Flughafen von Suffolk County (New York)

ayz steht für:
 Mai Brat (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf der Vogelkop-Halbinsel, indonesische Provinz Papua Barat

Abkürzung